Elefant eller elefanten kan syfta på:

 Elefanten, Sollentuna – en civilförsvarsanläggning i Sollentuna
 Elefanten i rummet – bildligt uttryck för något påtagligt som man undviker att tala om.
 Ferdinand/Elefant (stridsvagn) – pansarvärnskanonvagn som utvecklades i Tyskland under andra världskriget.
 Vit elefant – ekonomiskt begrepp som härstammar från Sydostasien, för egendom eller projekt som är kostsamt utan att ge avkastning.

Biologi 
 Elefantdjur – en ordning däggdjur med tre nulevande arter elefanter och många utdöda former
 Elefanter – en familj inom däggdjursordningen elefantdjur
 Afrikanska elefanter – ett släkte i familjen elefanter
 Savannelefant – en art i släktet afrikanska elefanter
 Skogselefant – en art i släktet afrikanska elefanter
 Elephas – ett släkte i familjen elefanter
 Asiatisk elefant – den enda arten i elephas
 Indisk elefant – en underart av den asiatiska elefanten
 Elefant – ett mycket stort däggdjur med snabel och betar
 Elefantfåglar – familj utdöda jättefåglar.
 Elefantiasis – sjukdom.

Geografi 
 Elefanten (kvarter) – kvarter i Stockholm, tidigare bebyggt med Parkeringshuset Elefanten (rivet 2003).
 Elefanten, Sollentuna – civilförsvarsanläggning.
 Elefantön – ö vid Antarktis.

Kultur

Musik 
 Elefant Records – spanskt skivbolag.
 Elefanten (musikalbum) – musikalbum med rockgruppen Kebnekajse.
 7 lyckliga elefanter – musikalbum av det svenska bandet Dag Vag.

Litteratur 
 Lejonet och elefanten – antik fabel efter Aisopos.
 Shooting an Elephant – essä från 1936 av George Orwell.
 Lilla elefanten drömmer – skulptur av Torsten Renqvist.
 Den stulna vita elefanten – novell från 1882 av Mark Twain.
 Elefanten som gick upp i rök och andra berättelser – novellsamling av Haruki Murakami.
 Al-Fīl – (arabiska: سورة الفيل , "Elefanten"), den etthundrafemte suran i Koranen.

Film 
 Abu Markúb och de hundrade elefanter – svensk dokumentärfilm från 1925.

Ordnar 
 Elefantorden – dansk orden.
 Vita elefantens orden – den mest utdelade orden i Thailand.

Se även 
 Elefanten (fartyg) – flera olika fartyg
 Flygande elefanter – flera åkattraktioner på nöjesfält.
 Avrättning med elefant
 Stridselefant
 Elefantkyrkogård
 Elefanterna på Skansen
 Abul-Abbas
 Addo elefant-nationalpark
 Fem myror är fler än fyra elefanter
 Elephant
 :Kategori:Berömda elefanter
 :Kategori:Fiktiva elefanter